Colibri steht für:
 Ehemaliger Mittelklassewagen der Norddeutschen Automobilwerke
 Airbus Helicopters H120 „Colibri“, deutsch-französischer Hubschrauber
 Colibri (Gattung), eine Gattung der Kolibris

Siehe auch:
 Kolibri (Begriffsklärung)
 coolibri